ING peut désigner :
 ING (où ING signifie Internationale Nederlanden Groep), banque en ligne ;
  (Groupe ING), groupe financier ;
 Institut national de gemmologie, institut de gemmologie de France ;
 Institut national genevois, corps équivalant à l'Institut de France.

Ing peut désigner :
 Ing, race de créatures extra-terrestres dans le jeu vidéo  pour la  de Nintendo ;
 Ing, nom anglo-saxon de la vingt-deuxième rune du Futhark.
 Ing, un prénom féminin d'abrévations d'Ingrid.